Сезон 1903/04 — 5-й год со дня основания футбольного клуба «Барселона».

Наиболее важные события сезона 1903—1904 для Барселоны следующие:

Основные события 
17 сентября 1903 Артур Уитти сменил Пау Хааса на посту президента клуба.

В первом официальном чемпионате Каталонии клуб занимает четвертое место. Кризис клуба в этом сезоне совпал с выходом на пенсию Жоана Гампера, который повесил бутсы на гвоздь и посвятил себя полностью своему делу, но в то же время иногда принимая участие в некоторых играх. Ему было 25 лет и он оставался в спортивном комитете клуба.

1 мая 1904 в Тулузе Барселоне сыграла свой первый матч, за пределами Каталонии, с командой Stade Olympique выиграв со счетом 2-3.

Статистика выступлений

Чемпионат Каталонии

Турнирная таблица

Матчи

Примечания 

1903/1904
Барселона
1903 год в спорте
1904 год в спорте